Pedro Nikoláyevich de Rusia (en ruso: Пётр Николаевич Романов; San Petersburgo, 22 de enero de 1864 - Antibes, 17 de junio de 1931) fue un gran duque ruso, nieto del zar Nicolás I.

Biografía 
Hijo del gran duque Nicolás Nikoláyevich el Viejo (1831-1891) y de la duquesa Alejandra de Oldemburgo.

Siguiendo la tradición de los varones Románov, Pedro ingresó al Ejército Imperial para servir en el regimiento de ulanos; sin embargo, su carrera militar se detuvo temporalmente a causa de la tuberculosis, por lo que se trasladó a Egipto, donde se dedicó a estudiar la arquitectura. A su regreso a Rusia, fue nombrado inspector general de ingeniería y promovido a teniente general y ayudante general de campo del zar.

El gran duque fue conocido en la corte por su afición a la pintura y la arquitectura, disciplinas artísticas en las que mostró cierta habilidad. En 1913, participó en las exposiciones de la Academia Imperial de Bellas Artes en San Petersburgo y, al año siguiente, fue elegido presidente de la Sociedad Imperial para el Fomento de las Artes. En el campo de la arquitectura, Pedro Nikoláyevich se vio principalmente atraído por la arquitectura religiosa, habiendo sido él quien realizó los planos de la iglesia memorial de Mukden, dedicada a los soldados rusos fallecidos en la guerra ruso-japonesa. Sin embargo, también diseñó lugares extravagantes como el Palacio Dulber en Koreiz (1895-1897), Crimea, una villa de estilo mameluco y neoárabe con muros almenados que lo refugió de los soviéticos durante la Revolución.

El 7 de agosto de 1889, Pedro Nikoláyevich contrajo matrimonio con la princesa Militza de Montenegro (1866-1951), hija del rey Nicolás I de Montenegro y de Milena Vukotić, quien también era hermana de la reina Elena de Italia. 

De esta unión nacieron cuatro hijos:

Marina Petrovna (1892-1981), en 1927 se casó morganáticamente con el príncipe Alejandro Golitzin (1886-1974).
Román Petróvich (1896-1978), en 1921 se casó con la condesa Praskovia Dmítrievna Shereméteva (1901-1980).
Nadezhda Petrovna (1898-1988), en 1917 se casó morganáticamente con el príncipe Nicolás Orlov (1891-1961).
Sofía Petrovna (1898-1898).

En 1907, su hermano Nicolás se casó con su cuñada, la princesa Anastasia de Montenegro, conocida como Stana. Ambas parejas consiguieron amplia influencia en la corte imperial, siendo especialmente conocidas por sus supuestas prácticas de espiritismo. En 1901, el gran duque y su esposa fueron acusados de introducir en la corte a un sanador francés llamado Philippe que tenía la intención de ayudar en la provisión de un heredero al zar y que fue expulsado por la policía. Tiempo después fueron señalados por presentar a Rasputín a la familia imperial. Su primo y vecino, el príncipe Félix Yusúpov, describió su palacio de Známenka como un importante "foco de los poderes del mal". La emperatriz viuda estaba convencida de que Rasputín y la pareja se aprovechaban de la neurosis de la zarina Alejandra con la intención de obtener su favor e influir en ella.

Durante la Primera Guerra Mundial, el gran duque Pedro se unió a su hermano, Nicolás Nikoláyevich, entonces comandante general del Ejército ruso, y fue inspector general de ingeniería militar de las tropas, cargo que no pudo desempeñar plenamente debido a su salud enfermiza. En 1915, su hermano fue destituido de la comandancia general y, en su lugar, fue nombrado comandante y virrey del Cáucaso, región a la que lo acompañó Pedro.

En 1917, tras la abdicación de Nicolás II, el gran duque y su familia se trasladaron a Dulber, donde permanecieron hasta abril de 1919, cuando huyeron de Rusia a bordo del barco británico . Ya en el exilio, el duque, su hermano y sus esposas se instalaron en la villa Thénard, situada en Antibes, en el suroeste francés.

El gran duque Pedro Nikoláyevich falleció el 17 de junio de 1921 en Antibes y fue enterrado en la cripta de la iglesia ortodoxa de San Miguel Arcángel de Cannes. Su viuda falleció en 1951, en Alejandría.

Ancestros

Véase también 
 Sucesión al trono de Rusia

Referencias 
 Nicolas II de Russie de Henri Troyat (en francés).
 Extrait des Mémoires d'exil de Frédéric Mitterrand. Editorial Robert Laffont, París 1997 (en francés).
 Chaque matin est une grâce de Léonida Romanov. Editorial JC Lattès, París 2000 (en francés).

Nobles de Rusia
Pedro Romanov
Exiliados de la Unión Soviética
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Pedro Romanov
Nacidos en San Petersburgo